

Cinema
Hell's Highway – film del 1932 diretto da Rowland Brown
Il grande rischio  (Violent Road o Hell's Highway) – film del 1958 diretto da Howard W. Koch
Hell's Highway – film tv del 2011 diretto da Steve Petersen

Videogiochi
Brothers in Arms: Hell's Highway – videogioco sparatutto tattico del 2008